Samariella är ett släkte av insekter. Samariella ingår i familjen Chorotypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Samariella